Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Lindsay Davenport 6-1, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Lindsay Davenport (finale)
 Assente
 Ai Sugiyama (semifinali)
 Jelena Dokić (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Conchita Martínez (terzo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)

 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Silvia Farina Elia (terzo turno)
 Eléni Daniilídou (secondo turno)
 Elena Bovina (secondo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Alexandra Stevenson (secondo turno)
 Francesca Schiavone (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2003